Västra Långgrundet kan syfta på följande platser:

Finland 

 Västra Långgrundet, Nagu, Åboland, 
 Västra Långgrundet, Hangö, Nyland,

Se även
Långgrundet
Östra Långgrundet

Robotskapade Finlandförgreningar